Moldefjord steht für: 

 Moldefjord (Molde), ein Sund in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen
 Moldefjord (Selje), ein Fjord in der Provinz Sogn og Fjordane, Norwegen
 Name einer norwegischen Fähre, siehe LMG 125-DEG